Georges Carrey (1902-1953), peintre, gouachiste et dessinateur 
 Jacques Carrey (1649-1726), qui a dessiné les sculptures du Parthénon en 1674
 Jim Carrey (1962-), acteur canadien (à ne pas confondre avec Jim Carey joueur américain de Hockey sur glace)
 Louis Carrey (1822-1871), peintre français

Voir aussi